Александра Сергеевна Прокофьева (род. 25 января 1985 года, Южно-Сахалинск) — российская актриса театра, кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой лист» (2007).

Биография 
Родилась 25 января 1985 года в Южно-Сахалинске. Окончила среднюю школу в Новоалександровске.

В 2003 году переехала в Москву для поступления в театральный институт.

В 2007 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, курс Павла Любимцева. В том же году стала лауреатом премии «Золотой Лист» в категории «Лучшая женская роль» за роль Софьи в спектакле «Горе от ума».

С 2007 по 2012 год играла в театре имени Е. Б. Вахтангова. С 2009 года работает в театре антрепризы «Театральный марафон».

Дебютировала в кино в 2007 году, сыграв главную роль в фильме «Жизнь врасплох». Затем в основном снималась в телесериалах.

В 2011 году сыграла Анну Герман в документальном фильме «Анна Герман. Эхо любви». Также играла в фильмах «Пятница» (2016) и «Рубеж» (2018).

В 2017 году был снят короткометражный фильм «Один день», ставший режиссёрским дебютом Прокофьевой. В 2018 году картина была показана на международном фестивале короткометражных фильмов в Ченнаи (Индия), в 2019 году — на фестивале «Святая Анна».

Личная жизнь 
7 ноября 2013 года вышла замуж за баскетболиста Евгения Колесникова. У супругов двое сыновей — Евгений и Михаил.

Театральные работы 
 Дипломный спектакль
 Горе от ума — Софья

 Театр имени Е. Б. Вахтангова
 Али-Баба и сорок разбойников — Марджана
 Собака на сене — Анарда
 За двумя зайцами — мещанка
 Посвящение Еве — Химера
 Правдивейшая легенда одного квартала — отличная девочка
 Фредерик, или Бульвар Преступлений — Береника
 Пиковая дама — бедная родственница
 Берег женщин — участница «Near you»
 Белая акация — одесситка
 Мадемуазель Нитуш — Сильвия
 Троил и Крессида — птица мирмидонцев

 Театральный марафон
 Обед для грешников — Элен
 Идеальный муж
 Рецепт семейного счастья

Фильмография

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина